Arthur Kinnaird (10. lord Kinnaird)
 Arthur Kinnaird (11. lord Kinnaird)